|-
|(111251)||2001 XX9|| align=right|15,9|| align=right|2,592|| align=right|0,209|| align=right|5,26|| align=right|4,173||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111252)||2001 XA10|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,208|| align=right|4,66|| align=right|4,146||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111253)||2001 XU10|| align=right|15,3|| align=right|1,754|| align=right|0,440|| align=right|42,03|| align=right|2,323||APL PHA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111254)||2001 XJ15|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,196|| align=right|4,34|| align=right|4,249||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111255)||2001 XZ15|| align=right|15,4|| align=right|2,769|| align=right|0,248|| align=right|2,52|| align=right|4,607||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111256)||2001 XX18|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,075|| align=right|12,68|| align=right|5,421||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111257)||2001 XY20|| align=right|13,7|| align=right|3,238|| align=right|0,072|| align=right|17,83|| align=right|5,826||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111258)||2001 XO22|| align=right|14,9|| align=right|2,812|| align=right|0,195|| align=right|13,81|| align=right|4,715||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111259)||2001 XY22|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,213|| align=right|5,41|| align=right|4,126||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111260)||2001 XR24|| align=right|16,7|| align=right|2,219|| align=right|0,064|| align=right|4,39|| align=right|3,304||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111261)||2001 XC26|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,106|| align=right|12,95|| align=right|4,619||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111262)||2001 XE26|| align=right|14,4|| align=right|2,788|| align=right|0,250|| align=right|9,14|| align=right|4,655||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111263)||2001 XK26|| align=right|16,3|| align=right|1,984|| align=right|0,055|| align=right|17,31|| align=right|2,794||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111264)||2001 XN26|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,129|| align=right|5,32|| align=right|4,075||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111265)||2001 XC29|| align=right|14,1|| align=right|2,625|| align=right|0,192|| align=right|17,76|| align=right|4,252||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111266)||2001 XK29|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,225|| align=right|5,91|| align=right|4,418||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111267)||2001 XN29|| align=right|14,0|| align=right|3,147|| align=right|0,127|| align=right|12,55|| align=right|5,581||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111268)||2001 XN31|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,392|| align=right|30,22|| align=right|4,603||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111269)||2001 XC32|| align=right|15,7|| align=right|2,996|| align=right|0,041|| align=right|0,65|| align=right|5,185||MBA||7. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(111270)||2001 XE32|| align=right|15,7|| align=right|3,118|| align=right|0,208|| align=right|0,44|| align=right|5,505||MBA||7. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(111271)||2001 XM33|| align=right|15,1|| align=right|2,806|| align=right|0,090|| align=right|8,40|| align=right|4,699||MBA||11. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(111272)||2001 XN33|| align=right|16,2|| align=right|2,610|| align=right|0,223|| align=right|8,11|| align=right|4,216||MBA||11. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(111273)||2001 XW34|| align=right|14,9|| align=right|2,921|| align=right|0,115|| align=right|10,26|| align=right|4,990||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111274)||2001 XA35|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,157|| align=right|9,27|| align=right|4,467||MBA||13. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(111275)||2001 XF36|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,085|| align=right|8,87|| align=right|5,373||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111276)||2001 XX36|| align=right|14,0|| align=right|3,224|| align=right|0,118|| align=right|16,94|| align=right|5,787||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111277)||2001 XE38|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,090|| align=right|9,99|| align=right|5,346||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111278)||2001 XG38|| align=right|15,5|| align=right|2,725|| align=right|0,251|| align=right|9,57|| align=right|4,499||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111279)||2001 XU38|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,075|| align=right|11,87|| align=right|5,480||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111280)||2001 XD39|| align=right|15,6|| align=right|2,755|| align=right|0,125|| align=right|8,49|| align=right|4,571||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111281)||2001 XC41|| align=right|14,6|| align=right|2,704|| align=right|0,084|| align=right|8,54|| align=right|4,447||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111282)||2001 XD41|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,074|| align=right|14,66|| align=right|4,256||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111283)||2001 XE41|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,178|| align=right|10,41|| align=right|5,597||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111284)||2001 XH42|| align=right|15,5|| align=right|1,963|| align=right|0,102|| align=right|17,65|| align=right|2,749||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111285)||2001 XE43|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,160|| align=right|13,84|| align=right|4,673||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111286)||2001 XC46|| align=right|15,4|| align=right|2,915|| align=right|0,172|| align=right|7,94|| align=right|4,976||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111287)||2001 XT47|| align=right|14,4|| align=right|3,079|| align=right|0,014|| align=right|11,84|| align=right|5,401||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111288)||2001 XE48|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,133|| align=right|11,99|| align=right|4,371||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111289)||2001 XE50|| align=right|14,6|| align=right|2,958|| align=right|0,066|| align=right|9,76|| align=right|5,088||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111290)||2001 XZ50|| align=right|14,0|| align=right|2,644|| align=right|0,106|| align=right|13,87|| align=right|4,298||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111291)||2001 XB51|| align=right|14,7|| align=right|2,847|| align=right|0,110|| align=right|14,23|| align=right|4,803||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111292)||2001 XN51|| align=right|14,7|| align=right|3,131|| align=right|0,023|| align=right|8,20|| align=right|5,541||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111293)||2001 XA52|| align=right|15,1|| align=right|2,922|| align=right|0,077|| align=right|3,34|| align=right|4,993||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111294)||2001 XO53|| align=right|15,2|| align=right|2,739|| align=right|0,202|| align=right|2,71|| align=right|4,531||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111295)||2001 XR53|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,194|| align=right|1,97|| align=right|3,685||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111296)||2001 XG54|| align=right|15,7|| align=right|2,974|| align=right|0,152|| align=right|1,82|| align=right|5,127||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111297)||2001 XH55|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,116|| align=right|27,45|| align=right|5,682||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111298)||2001 XZ55|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,185|| align=right|3,19|| align=right|3,697||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111299)||2001 XP56|| align=right|16,0|| align=right|2,707|| align=right|0,076|| align=right|4,87|| align=right|4,454||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111300)||2001 XZ56|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,256|| align=right|8,32|| align=right|4,046||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111301)||2001 XC57|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,334|| align=right|7,44|| align=right|4,472||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111302)||2001 XK58|| align=right|15,1|| align=right|3,083|| align=right|0,183|| align=right|1,32|| align=right|5,413||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111303)||2001 XT58|| align=right|14,9|| align=right|2,926|| align=right|0,121|| align=right|4,47|| align=right|5,005||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111304)||2001 XC60|| align=right|14,4|| align=right|3,107|| align=right|0,181|| align=right|3,94|| align=right|5,477||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111305)||2001 XB61|| align=right|14,6|| align=right|3,156|| align=right|0,171|| align=right|10,81|| align=right|5,607||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111306)||2001 XW61|| align=right|16,1|| align=right|2,716|| align=right|0,241|| align=right|3,17|| align=right|4,474||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111307)||2001 XH63|| align=right|14,4|| align=right|3,206|| align=right|0,172|| align=right|2,07|| align=right|5,738||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111308)||2001 XT64|| align=right|14,1|| align=right|3,182|| align=right|0,274|| align=right|14,08|| align=right|5,674||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111309)||2001 XY65|| align=right|15,1|| align=right|3,098|| align=right|0,074|| align=right|10,97|| align=right|5,451||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111310)||2001 XM67|| align=right|14,5|| align=right|2,737|| align=right|0,167|| align=right|11,88|| align=right|4,528||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111311)||2001 XK68|| align=right|14,5|| align=right|2,534|| align=right|0,244|| align=right|9,12|| align=right|4,032||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111312)||2001 XT68|| align=right|14,1|| align=right|2,556|| align=right|0,110|| align=right|11,53|| align=right|4,086||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111313)||2001 XC69|| align=right|15,3|| align=right|2,726|| align=right|0,027|| align=right|6,80|| align=right|4,499||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111314)||2001 XE73|| align=right|15,6|| align=right|2,712|| align=right|0,150|| align=right|11,75|| align=right|4,466||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111315)||2001 XZ73|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,089|| align=right|11,00|| align=right|5,603||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111316)||2001 XJ74|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,078|| align=right|11,92|| align=right|5,347||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111317)||2001 XZ74|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,102|| align=right|2,16|| align=right|4,390||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111318)||2001 XH75|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,137|| align=right|3,80|| align=right|4,377||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111319)||2001 XQ75|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,074|| align=right|11,67|| align=right|4,484||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111320)||2001 XW75|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,259|| align=right|10,17|| align=right|4,581||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111321)||2001 XS76|| align=right|16,2|| align=right|2,917|| align=right|0,074|| align=right|1,97|| align=right|4,980||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111322)||2001 XT76|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,069|| align=right|1,92|| align=right|4,535||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111323)||2001 XS77|| align=right|15,9|| align=right|2,783|| align=right|0,087|| align=right|3,95|| align=right|4,641||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111324)||2001 XU79|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,240|| align=right|8,22|| align=right|4,483||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111325)||2001 XX79|| align=right|16,3|| align=right|2,229|| align=right|0,080|| align=right|4,49|| align=right|3,327||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111326)||2001 XJ81|| align=right|15,9|| align=right|2,702|| align=right|0,120|| align=right|3,90|| align=right|4,442||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111327)||2001 XP84|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,038|| align=right|10,70|| align=right|5,238||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111328)||2001 XZ85|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,181|| align=right|2,68|| align=right|4,178||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111329)||2001 XW87|| align=right|14,4|| align=right|3,170|| align=right|0,026|| align=right|11,84|| align=right|5,644||MBA||14. prosince 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(111330)||2001 XX87|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,295|| align=right|1,21|| align=right|4,335||MBA||14. prosince 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(111331)||2001 XV88|| align=right|15,2|| align=right|2,918|| align=right|0,062|| align=right|4,29|| align=right|4,983||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111332)||2001 XF89|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,191|| align=right|15,77|| align=right|4,557||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111333)||2001 XR90|| align=right|15,7|| align=right|2,801|| align=right|0,067|| align=right|3,34|| align=right|4,686||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111334)||2001 XM93|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,069|| align=right|4,38|| align=right|4,502||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111335)||2001 XL94|| align=right|15,9|| align=right|2,862|| align=right|0,082|| align=right|1,05|| align=right|4,840||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111336)||2001 XW94|| align=right|16,5|| align=right|2,414|| align=right|0,014|| align=right|2,76|| align=right|3,749||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111337)||2001 XE95|| align=right|15,8|| align=right|2,773|| align=right|0,187|| align=right|0,90|| align=right|4,616||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111338)||2001 XN95|| align=right|15,9|| align=right|2,710|| align=right|0,131|| align=right|0,82|| align=right|4,461||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111339)||2001 XY95|| align=right|15,9|| align=right|2,717|| align=right|0,085|| align=right|1,99|| align=right|4,478||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111340)||2001 XL96|| align=right|15,0|| align=right|2,814|| align=right|0,086|| align=right|10,18|| align=right|4,720||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111341)||2001 XO96|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,189|| align=right|12,46|| align=right|4,408||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111342)||2001 XE97|| align=right|13,9|| align=right|3,219|| align=right|0,242|| align=right|18,37|| align=right|5,773||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111343)||2001 XT98|| align=right|14,7|| align=right|2,878|| align=right|0,285|| align=right|3,44|| align=right|4,881||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111344)||2001 XS99|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,165|| align=right|5,14|| align=right|4,675||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111345)||2001 XC102|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,103|| align=right|24,47|| align=right|4,188||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111346)||2001 XS103|| align=right|16,6|| align=right|2,134|| align=right|0,261|| align=right|3,04|| align=right|3,117||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111347)||2001 XL105|| align=right|16,5|| align=right|1,900|| align=right|0,078|| align=right|22,86|| align=right|2,619||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111348)||2001 XD107|| align=right|14,9|| align=right|2,740|| align=right|0,012|| align=right|5,10|| align=right|4,534||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111349)||2001 XF107|| align=right|15,6|| align=right|2,563|| align=right|0,046|| align=right|10,54|| align=right|4,103||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111350)||2001 XW107|| align=right|15,5|| align=right|2,802|| align=right|0,088|| align=right|5,12|| align=right|4,689||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111351)||2001 XZ107|| align=right|14,0|| align=right|3,113|| align=right|0,218|| align=right|21,29|| align=right|5,490||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111352)||2001 XC109|| align=right|14,0|| align=right|3,132|| align=right|0,075|| align=right|11,52|| align=right|5,541||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111353)||2001 XE109|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,136|| align=right|6,79|| align=right|3,614||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111354)||2001 XQ109|| align=right|15,9|| align=right|2,719|| align=right|0,089|| align=right|6,48|| align=right|4,484||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111355)||2001 XF112|| align=right|15,5|| align=right|2,916|| align=right|0,127|| align=right|8,91|| align=right|4,980||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111356)||2001 XY112|| align=right|15,0|| align=right|2,726|| align=right|0,237|| align=right|8,44|| align=right|4,499||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111357)||2001 XB113|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,184|| align=right|12,41|| align=right|4,485||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111358)||2001 XQ114|| align=right|15,0|| align=right|2,793|| align=right|0,197|| align=right|12,44|| align=right|4,666||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111359)||2001 XX114|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,067|| align=right|25,92|| align=right|5,599||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111360)||2001 XO120|| align=right|16,2|| align=right|2,792|| align=right|0,088|| align=right|1,22|| align=right|4,664||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111361)||2001 XP120|| align=right|15,8|| align=right|2,843|| align=right|0,052|| align=right|3,04|| align=right|4,793||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111362)||2001 XA121|| align=right|15,9|| align=right|2,799|| align=right|0,017|| align=right|1,55|| align=right|4,683||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111363)||2001 XC126|| align=right|15,9|| align=right|2,872|| align=right|0,053|| align=right|3,10|| align=right|4,866||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111364)||2001 XL126|| align=right|15,5|| align=right|2,876|| align=right|0,024|| align=right|3,08|| align=right|4,877||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111365)||2001 XQ126|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,120|| align=right|4,30|| align=right|4,294||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111366)||2001 XM127|| align=right|16,0|| align=right|2,700|| align=right|0,078|| align=right|2,35|| align=right|4,436||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111367)||2001 XU127|| align=right|14,9|| align=right|2,930|| align=right|0,088|| align=right|3,20|| align=right|5,013||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111368)||2001 XR131|| align=right|15,8|| align=right|2,446|| align=right|0,131|| align=right|8,44|| align=right|3,826||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111369)||2001 XF132|| align=right|14,9|| align=right|3,226|| align=right|0,200|| align=right|9,27|| align=right|5,793||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111370)||2001 XH133|| align=right|15,9|| align=right|3,099|| align=right|0,074|| align=right|4,27|| align=right|5,455||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111371)||2001 XY136|| align=right|14,5|| align=right|3,247|| align=right|0,044|| align=right|9,31|| align=right|5,849||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111372)||2001 XA137|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,092|| align=right|3,93|| align=right|4,512||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111373)||2001 XV137|| align=right|14,7|| align=right|3,105|| align=right|0,243|| align=right|6,73|| align=right|5,472||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111374)||2001 XS145|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,081|| align=right|1,83|| align=right|4,672||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111375)||2001 XQ147|| align=right|15,6|| align=right|2,889|| align=right|0,067|| align=right|1,90|| align=right|4,909||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111376)||2001 XK148|| align=right|14,0|| align=right|3,246|| align=right|0,056|| align=right|10,88|| align=right|5,846||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111377)||2001 XJ149|| align=right|14,8|| align=right|3,060|| align=right|0,091|| align=right|9,97|| align=right|5,351||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111378)||2001 XT150|| align=right|14,7|| align=right|3,048|| align=right|0,242|| align=right|2,93|| align=right|5,320||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111379)||2001 XX150|| align=right|15,6|| align=right|2,915|| align=right|0,047|| align=right|1,68|| align=right|4,977||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111380)||2001 XB151|| align=right|15,6|| align=right|2,700|| align=right|0,102|| align=right|1,77|| align=right|4,435||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111381)||2001 XP152|| align=right|15,5|| align=right|2,858|| align=right|0,067|| align=right|2,10|| align=right|4,831||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111382)||2001 XN153|| align=right|15,9|| align=right|2,713|| align=right|0,034|| align=right|5,24|| align=right|4,468||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111383)||2001 XN154|| align=right|15,3|| align=right|2,856|| align=right|0,042|| align=right|3,20|| align=right|4,825||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111384)||2001 XA156|| align=right|14,9|| align=right|2,676|| align=right|0,231|| align=right|2,68|| align=right|4,378||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111385)||2001 XW157|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,083|| align=right|4,46|| align=right|4,689||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111386)||2001 XM158|| align=right|14,5|| align=right|3,002|| align=right|0,088|| align=right|11,36|| align=right|5,200||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111387)||2001 XY158|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,090|| align=right|5,42|| align=right|3,459||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111388)||2001 XF159|| align=right|15,4|| align=right|2,907|| align=right|0,138|| align=right|2,83|| align=right|4,955||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111389)||2001 XM160|| align=right|16,6|| align=right|2,907|| align=right|0,095|| align=right|2,76|| align=right|4,955||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111390)||2001 XS160|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,160|| align=right|2,36|| align=right|3,702||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111391)||2001 XW162|| align=right|15,4|| align=right|2,877|| align=right|0,087|| align=right|5,05|| align=right|4,879||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111392)||2001 XL164|| align=right|16,0|| align=right|2,763|| align=right|0,066|| align=right|3,43|| align=right|4,593||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111393)||2001 XY165|| align=right|14,9|| align=right|3,253|| align=right|0,044|| align=right|5,65|| align=right|5,867||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111394)||2001 XQ167|| align=right|14,6|| align=right|2,948|| align=right|0,092|| align=right|8,22|| align=right|5,061||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111395)||2001 XK168|| align=right|15,7|| align=right|2,998|| align=right|0,087|| align=right|3,67|| align=right|5,191||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111396)||2001 XG169|| align=right|14,2|| align=right|2,802|| align=right|0,181|| align=right|17,90|| align=right|4,690||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111397)||2001 XA171|| align=right|15,1|| align=right|3,020|| align=right|0,083|| align=right|11,66|| align=right|5,247||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111398)||2001 XC171|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,131|| align=right|10,06|| align=right|5,446||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111399)||2001 XK173|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,022|| align=right|11,23|| align=right|5,444||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111400)||2001 XB175|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,107|| align=right|2,61|| align=right|5,473||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111401)||2001 XT175|| align=right|14,2|| align=right|3,009|| align=right|0,058|| align=right|7,57|| align=right|5,218||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111402)||2001 XA176|| align=right|16,3|| align=right|2,258|| align=right|0,190|| align=right|2,21|| align=right|3,393||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111403)||2001 XN176|| align=right|14,4|| align=right|3,090|| align=right|0,090|| align=right|4,24|| align=right|5,430||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111404)||2001 XZ177|| align=right|16,1|| align=right|2,993|| align=right|0,052|| align=right|1,77|| align=right|5,177||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111405)||2001 XC178|| align=right|15,6|| align=right|3,195|| align=right|0,145|| align=right|2,24|| align=right|5,711||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111406)||2001 XB180|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,167|| align=right|4,60|| align=right|5,431||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111407)||2001 XC183|| align=right|15,2|| align=right|3,045|| align=right|0,065|| align=right|11,41|| align=right|5,314||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111408)||2001 XS183|| align=right|15,4|| align=right|2,730|| align=right|0,105|| align=right|5,38|| align=right|4,510||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111409)||2001 XZ183|| align=right|15,1|| align=right|3,016|| align=right|0,083|| align=right|10,89|| align=right|5,236||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111410)||2001 XK184|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,190|| align=right|2,12|| align=right|3,515||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111411)||2001 XR184|| align=right|15,9|| align=right|2,941|| align=right|0,036|| align=right|1,87|| align=right|5,043||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111412)||2001 XQ187|| align=right|15,0|| align=right|2,868|| align=right|0,012|| align=right|4,66|| align=right|4,856||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111413)||2001 XY187|| align=right|15,4|| align=right|2,803|| align=right|0,294|| align=right|3,29|| align=right|4,692||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111414)||2001 XN189|| align=right|15,7|| align=right|2,908|| align=right|0,045|| align=right|4,82|| align=right|4,957||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111415)||2001 XR190|| align=right|15,5|| align=right|2,965|| align=right|0,162|| align=right|3,31|| align=right|5,106||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111416)||2001 XZ190|| align=right|16,1|| align=right|2,947|| align=right|0,123|| align=right|0,91|| align=right|5,059||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111417)||2001 XS192|| align=right|14,2|| align=right|3,223|| align=right|0,070|| align=right|9,94|| align=right|5,785||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111418)||2001 XY192|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,226|| align=right|1,31|| align=right|4,365||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111419)||2001 XA193|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,164|| align=right|15,08|| align=right|4,433||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111420)||2001 XK193|| align=right|16,5|| align=right|2,233|| align=right|0,139|| align=right|4,30|| align=right|3,335||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111421)||2001 XD194|| align=right|14,9|| align=right|3,055|| align=right|0,129|| align=right|1,68|| align=right|5,340||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111422)||2001 XM196|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,076|| align=right|8,20|| align=right|5,752||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111423)||2001 XU196|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,220|| align=right|4,56|| align=right|3,499||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111424)||2001 XX198|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,063|| align=right|2,74|| align=right|3,791||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111425)||2001 XJ202|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,135|| align=right|13,21|| align=right|4,614||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111426)||2001 XC203|| align=right|15,2|| align=right|2,951|| align=right|0,122|| align=right|26,30|| align=right|5,068||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111427)||2001 XH203|| align=right|15,6|| align=right|2,753|| align=right|0,062|| align=right|5,97|| align=right|4,568||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111428)||2001 XM206|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,197|| align=right|3,89|| align=right|3,561||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111429)||2001 XN206|| align=right|14,9|| align=right|2,737|| align=right|0,236|| align=right|8,09|| align=right|4,526||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111430)||2001 XQ207|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,094|| align=right|10,79|| align=right|4,583||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111431)||2001 XN208|| align=right|14,5|| align=right|3,105|| align=right|0,060|| align=right|11,09|| align=right|5,472||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111432)||2001 XB209|| align=right|15,1|| align=right|2,979|| align=right|0,124|| align=right|10,03|| align=right|5,141||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111433)||2001 XZ212|| align=right|14,6|| align=right|2,735|| align=right|0,210|| align=right|6,60|| align=right|4,523||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111434)||2001 XQ215|| align=right|14,6|| align=right|3,224|| align=right|0,206|| align=right|6,97|| align=right|5,788||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111435)||2001 XY217|| align=right|14,9|| align=right|2,793|| align=right|0,127|| align=right|8,06|| align=right|4,667||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111436)||2001 XU218|| align=right|15,4|| align=right|2,862|| align=right|0,055|| align=right|1,90|| align=right|4,841||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111437)||2001 XV222|| align=right|15,4|| align=right|2,788|| align=right|0,010|| align=right|2,34|| align=right|4,656||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111438)||2001 XV223|| align=right|15,2|| align=right|2,883|| align=right|0,062|| align=right|2,38|| align=right|4,894||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111439)||2001 XJ227|| align=right|15,9|| align=right|2,721|| align=right|0,044|| align=right|1,93|| align=right|4,487||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111440)||2001 XK231|| align=right|15,0|| align=right|3,029|| align=right|0,093|| align=right|8,23|| align=right|5,270||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111441)||2001 XM232|| align=right|15,5|| align=right|2,837|| align=right|0,174|| align=right|3,38|| align=right|4,779||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111442)||2001 XX233|| align=right|14,9|| align=right|2,798|| align=right|0,239|| align=right|9,08|| align=right|4,680||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111443)||2001 XU235|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,080|| align=right|2,41|| align=right|4,333||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111444)||2001 XZ235|| align=right|15,2|| align=right|3,204|| align=right|0,056|| align=right|5,05|| align=right|5,735||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111445)||2001 XJ238|| align=right|15,1|| align=right|2,966|| align=right|0,165|| align=right|5,51|| align=right|5,107||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111446)||2001 XS238|| align=right|14,5|| align=right|2,760|| align=right|0,252|| align=right|3,28|| align=right|4,584||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111447)||2001 XL239|| align=right|15,3|| align=right|2,846|| align=right|0,083|| align=right|2,44|| align=right|4,801||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111448)||2001 XA240|| align=right|15,1|| align=right|3,093|| align=right|0,090|| align=right|10,66|| align=right|5,440||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111449)||2001 XG240|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,121|| align=right|12,05|| align=right|5,311||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111450)||2001 XH240|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,157|| align=right|3,51|| align=right|4,249||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111451)||2001 XM245|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,184|| align=right|3,44|| align=right|4,531||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111452)||2001 XJ246|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,117|| align=right|10,24|| align=right|4,352||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111453)||2001 XD248|| align=right|15,6|| align=right|2,777|| align=right|0,111|| align=right|4,41|| align=right|4,627||MBA||14. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(111454)||2001 XA250|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,272|| align=right|9,22|| align=right|4,324||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111455)||2001 XL252|| align=right|14,1|| align=right|3,189|| align=right|0,028|| align=right|11,62|| align=right|5,695||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111456)||2001 XJ254|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,179|| align=right|2,46|| align=right|4,200||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111457)||2001 XJ256|| align=right|15,3|| align=right|2,772|| align=right|0,136|| align=right|12,68|| align=right|4,613||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111458)||2001 XP256|| align=right|16,2|| align=right|2,790|| align=right|0,118|| align=right|9,28|| align=right|4,659||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111459)||2001 XQ256|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,126|| align=right|11,41|| align=right|4,594||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111460)||2001 XR258|| align=right|15,7|| align=right|2,679|| align=right|0,138|| align=right|5,29|| align=right|4,385||MBA||8. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111461)||2001 XN259|| align=right|14,8|| align=right|3,500|| align=right|0,096|| align=right|10,29|| align=right|6,547||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111462)||2001 XR259|| align=right|15,7|| align=right|2,779|| align=right|0,081|| align=right|5,48|| align=right|4,633||MBA||9. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111463)||2001 XY259|| align=right|15,7|| align=right|2,772|| align=right|0,154|| align=right|4,33|| align=right|4,614||MBA||9. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(111464)||2001 XC262|| align=right|15,5|| align=right|2,927|| align=right|0,008|| align=right|3,21|| align=right|5,007||MBA||12. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(111465)||2001 XO263|| align=right|14,6|| align=right|2,806|| align=right|0,104|| align=right|9,97|| align=right|4,700||MBA||14. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111466)||2001 YF2|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,101|| align=right|4,49|| align=right|4,173||MBA||18. prosince 2001||Needville||Needville
|-
|(111467)||2001 YQ2|| align=right|14,0|| align=right|2,588|| align=right|0,122|| align=right|13,88|| align=right|4,163||MBA||19. prosince 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(111468)||2001 YD5|| align=right|15,0|| align=right|3,013|| align=right|0,186|| align=right|8,05|| align=right|5,230||MBA||23. prosince 2001||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(111469)||2001 YQ6|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,057|| align=right|6,28|| align=right|4,561||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111470)||2001 YE8|| align=right|14,4|| align=right|3,250|| align=right|0,043|| align=right|12,52|| align=right|5,857||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111471)||2001 YG8|| align=right|16,5|| align=right|3,016|| align=right|0,040|| align=right|0,06|| align=right|5,237||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111472)||2001 YO9|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,134|| align=right|16,37|| align=right|5,624||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111473)||2001 YM10|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,130|| align=right|5,09|| align=right|3,449||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111474)||2001 YH12|| align=right|15,7|| align=right|3,022|| align=right|0,088|| align=right|7,88|| align=right|5,253||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111475)||2001 YC14|| align=right|14,5|| align=right|3,070|| align=right|0,020|| align=right|11,51|| align=right|5,378||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111476)||2001 YL16|| align=right|14,9|| align=right|3,052|| align=right|0,033|| align=right|4,80|| align=right|5,330||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111477)||2001 YX16|| align=right|15,3|| align=right|2,217|| align=right|0,178|| align=right|5,01|| align=right|3,301||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111478)||2001 YN18|| align=right|15,4|| align=right|2,869|| align=right|0,022|| align=right|3,24|| align=right|4,858||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111479)||2001 YT21|| align=right|15,5|| align=right|2,846|| align=right|0,086|| align=right|2,49|| align=right|4,802||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111480)||2001 YU24|| align=right|15,1|| align=right|2,916|| align=right|0,033|| align=right|2,73|| align=right|4,979||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111481)||2001 YU27|| align=right|15,7|| align=right|2,788|| align=right|0,102|| align=right|2,50|| align=right|4,656||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111482)||2001 YN37|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,218|| align=right|4,97|| align=right|4,640||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111483)||2001 YZ38|| align=right|16,9|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|6,12|| align=right|3,324||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111484)||2001 YD41|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,108|| align=right|12,25|| align=right|5,487||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111485)||2001 YF41|| align=right|15,7|| align=right|2,850|| align=right|0,059|| align=right|2,80|| align=right|4,811||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111486)||2001 YY41|| align=right|15,4|| align=right|2,755|| align=right|0,139|| align=right|3,90|| align=right|4,573||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111487)||2001 YV44|| align=right|16,8|| align=right|2,402|| align=right|0,154|| align=right|2,31|| align=right|3,723||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111488)||2001 YT45|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,083|| align=right|10,82|| align=right|5,330||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111489)||2001 YH46|| align=right|15,8|| align=right|2,893|| align=right|0,074|| align=right|1,54|| align=right|4,919||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111490)||2001 YO46|| align=right|15,3|| align=right|2,850|| align=right|0,047|| align=right|2,63|| align=right|4,811||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111491)||2001 YZ46|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,297|| align=right|15,48|| align=right|4,425||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111492)||2001 YF51|| align=right|16,1|| align=right|2,782|| align=right|0,074|| align=right|4,78|| align=right|4,640||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111493)||2001 YB53|| align=right|15,6|| align=right|2,776|| align=right|0,220|| align=right|1,44|| align=right|4,625||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111494)||2001 YU53|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,154|| align=right|1,54|| align=right|4,249||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111495)||2001 YM58|| align=right|15,1|| align=right|3,081|| align=right|0,087|| align=right|10,77|| align=right|5,407||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111496)||2001 YX58|| align=right|14,0|| align=right|3,218|| align=right|0,100|| align=right|7,29|| align=right|5,773||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111497)||2001 YO59|| align=right|15,3|| align=right|2,868|| align=right|0,046|| align=right|3,50|| align=right|4,856||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111498)||2001 YN60|| align=right|15,8|| align=right|2,962|| align=right|0,107|| align=right|2,40|| align=right|5,096||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111499)||2001 YF61|| align=right|14,8|| align=right|3,228|| align=right|0,033|| align=right|12,58|| align=right|5,799||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(111500)||2001 YM62|| align=right|15,3|| align=right|2,627|| align=right|0,109|| align=right|3,79|| align=right|4,257||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek